Kress bzw. Kreß steht für:

 Kress (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kress Elektrowerkzeuge, deutscher Gerätehersteller
 Kress (Mediendienst), Informationsdienst für die Medien- und Kommunikationsbranche
 Kress (Texas), Ort im Swisher County

Siehe auch:
 Kreß von Kressenstein,  Patrizierfamilien der Reichsstadt Nürnberg
 S. H. Kress and Co. Building
 Cress
 Gress
 Greß